Bieg na 3000 metrów z przeszkodami kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu. 

Obrończyni tytułu mistrzowskiego z 2009 roku Hiszpanka Marta Domínguez nie wystąpiła w Taegu. Według stanu sprzed mistrzostw rekordzistką świata w biegu na 3000 metrów z przeszkodami była Rosjanka Gulnara Gałkina (8:58,81 – 17 sierpnia 2008, Pekin), a najszybszą zawodniczką na świecie w sezonie 2011 – Kenijka Milcah Chemos Cheywa (9:12,89 – 26 maja 2011, Rzym).

24.03.2016 sportowy sąd arbitrażowy w Lozannie anulował wyniki Zarudniewej uzyskane w okresie 20.06.2011-25.06.2013, odbierając jej m.in. złoty medal mistrzostw świata w 2011r..

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 3000 metrów z przeszkodami kobiet